Людмила Фёдоровна Иванусьева (20 декабря 1920, Омск, Омская губерния, РСФСР — ????) — советский монтажёр-постановщица и сценаристка.

Биография 
Родилась 20 декабря 1920 года в Омске. В годы ВОВ она с семьёй эвакуировалась в Душанбе, где поступила на филологический факультет Душанбинского педагогического института, проучившись один курс перевелась на сценарный факультет ВГИКа, предварительно переехав в Москву, который она окончила в 1947 году. Сначала работала монтажёром-постановщицей на киностудии Союздетфильм, затем стала писать сценарии к фильмам. Дальнейшая судьба неизвестна.

Фильмография

Сценаристка 
 1953 — Случай в тайге
 1958 — Шквал

Ссылки 
 Краткое досье.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.
 Сценарий «След рождает дорогу» на официальном сайте РНБ.
 Сценарий «Случай в тайге» на официальном сайте РНБ.

Монтажёры СССР
Сценаристы СССР
Выпускники сценарного факультета ВГИКа